Nesselrodt ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Ernst Wilhelm von Nesselrodt (1685–1761), deutscher Adliger

Siehe auch:
 Nesselröden (Adelsgeschlecht)